Maldonado může být:

 Maldonado – město v Uruguayi
 Puerto Maldonado – město v Peru
 Deportivo Maldonado – uruguayský fotbalový klub

příjmení
 Pastor Maldonado (* 1985) – venezuelský pilot Formule 1